Het wereldkampioenschap superbike van Paul Ricard 1989 was de zesde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1989. De races werden verreden op 30 juli 1989 op het Circuit Paul Ricard nabij Le Castellet, Frankrijk.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1989
Paul Ricard